Die Saison 2004/05 war die zweite Spielzeit der Serbisch-montenegrinischen Eishockeyliga, der höchsten serbisch-montenegrinischen Eishockeyspielklasse. Serbischer Meister wurde zum insgesamt fünften Mal in der Vereinsgeschichte der HK Roter Stern Belgrad.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der fünf Mannschaften zwischen 10 und 13 Spielen. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 

2004
Eishockeysaison 2004/05